Кубок обладателей кубков (Кубок кубков) может означать:

 Футбол
 Кубок обладателей кубков УЕФА
 Кубок обладателей кубков Азии по футболу
 Кубок обладателей кубков КОНМЕБОЛ
 Кубок обладателей кубков КАФ
 Кубок обладателей кубков УНАФ
 Кубок обладателей кубков Океании
 Арабский кубок обладателей кубков по футболу

 Гандбол
 Кубок обладателей Кубков ЕГФ

 Волейбол
 Кубок вызова ЕКВ (Кубок обладателей кубков — в 1972—2000 гг.)

 Баскетбол
 Кубок Сапорты (Кубок обладателей кубков — в 1967—1991 гг.)

 Мини-футбол
 Кубок обладателей кубков по мини-футболу